Zopfi – famiglia di origini svizzere
Alfredo Zopfi – imprenditore svizzero-italiano 1864-1924
Gioachino Zopfi – imprenditore svizzero-italiano 1821-1889
Samuele Zopfi – imprenditore svizzero-italiano 1828-1888